La edición 65.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 23 de mayo y el 5 de junio de 1966 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 120 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 91 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el australiano Tony Roche logrando así su único título en un torneo del Gran Slam al imponerse en la final al húngaro Istvan Gulyas

En la competición individual femenina la victoria fue para la británica Ann Haydon-Jones que lograba su segundo y último título en  Roland Garros al derrotar en la final a la estadounidense Nancy Richey.

En esta edición debutó en el torneo el tenista rumano Ilie Nastase que lograría alzarse con el título en la edición de 1973.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1966